Генера́льный прокуро́р СССР — высшее должностное лицо Генеральной прокуратуры СССР.

Наименование Генеральный прокурор СССР появилось только в 1946 году, до этого должность называлась Прокурор СССР.

История 
В ноябре 1923 года была образована Прокуратура Верховного Суда СССР.

В декабре 1933 года «Положением о Прокуратуре Союза ССР» правовой статус Прокуратуры СССР был изменён. Прокуратура Верховного Суда СССР была упразднена. Прокурор СССР назначался ЦИК СССР и был ему подотчётен, также Прокурор СССР был подотчётен Президиуму ЦИК СССР и СНК СССР. Первым Прокурором СССР был назначен Иван Алексеевич Акулов.

В 1943 году Указом Президиума Верховного Совета СССР для Прокурора СССР был установлен классный чин Действительного государственного советника юстиции. 

В марте 1946 года Верховный Совет СССР принял Закон СССР «О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР». Первым Генеральным прокурором СССР стал Константин Петрович Горшенин.

Согласно ст. 6 Закона СССР от 30 ноября 1979 года «О прокуратуре СССР» Генеральный прокурор СССР назначался Верховным Советом СССР и был подотчётен также Верховному Совету СССР. Срок полномочий Генерального прокурора СССР, в соответствии со ст. 8 Закона СССР, составлял 5 лет.

Генеральные прокуроры СССР 
Прокурор Верховного Суда СССР
 Красиков, Пётр Ананьевич 1924—1933

Прокуроры СССР
 Акулов, Иван Алексеевич 1933—1935
 Вышинский, Андрей Януарьевич 1935—1939
 Панкратьев, Михаил Иванович 1939—1940
 Бочков, Виктор Михайлович 1940—1943

Генеральные прокуроры СССР
 Горшенин, Константин Петрович 04.12.1943 — 04.02.1948
 Сафонов, Григорий Николаевич 29.01.1948 — 30.06.1953
 Руденко, Роман Андреевич 01.07.1953 — 23.01.1981
 Рекунков, Александр Михайлович 09.02.1981 — 26.05.1988
 Сухарев, Александр Яковлевич 26.05.1988 — 15.10.1990
 Трубин, Николай Семёнович 27.12.1990 — 29.01.1992

Заместители Генерального прокурора СССР
 Васильев, Алексей Дмитриевич 1988—1992
 Баженов, Николай Александрович 1981—1987
 Найдёнов, Виктор Васильевич 1977—1981

См. также 
 Генеральный прокурор Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Прокуратура СССР
Исторические юридические должности
Генеральные прокуроры СССР